Офер има више значења:
 Офер (Јута)
 Офер (Колорадо)